Král Oidipus může označovat:

 Oidipus – král Théb v řecké mytologii
 Král Oidipus – Sofoklova hra
 Oedipus rex – opera-oratorium Igora Stravinského
 Oidipus král – italský film Piera Paola Pasoliniho z roku 1967
 Oedipus Rex (Tom Lehrer) – píseň zpěváka Toma Lehrera